Der Name Les Diablerets bezeichnet:

 ein Gebirgsmassiv in der Schweiz; siehe Les Diablerets (Berg)
 Les Diablerets VD, Ferienort und Verwaltungszentrum der Gemeinde Ormont-Dessus
 ein bekanntes Skigebiet; teilweise auf dem Tsanfleurongletscher, siehe Les Diablerets (Skigebiet)